Владислав Антонович Желеховский (19 декабря 1843, Санкт-Петербург, Российская империя — 7(20) мая 1918, Петроград, РСФСР) — русский юрист, государственный деятель, сенатор.

Биография 
Родился в семье представителя старинного польского дворянского рода Желеховских, крупного чиновника статс-секретариата по делам Царства Польского в Санкт-Петербурге, тайного советника Антона Ивановича Желеховского (1802—1884) и обрусевшей немки Софии фон Витте (1824—1843), отец и дед которой служили многие годы в Русской армии и стали дворянами Санкт-Петербургской губернии. Мать умерла после родов, воспитывался отцом.
14 мая 1863 года закончил Императорское училище правоведения.
После окончания училища занимал должность товарища прокурора Тверского окружного суда.
Был переведён в Санкт-Петербург, где назначен товарищем председателя Санкт-Петербургского окружного суда.
Переведён в Сенат, где служил товарищем обер-прокурора Уголовного кассационного департамента Сената.
Участвовал в судебных политических процессах (процесс 193-х, процесс 17-ти) в качестве государственного обвинителя.
Был членом консультации при Министерстве юстиции и обер-прокурором 5-го Департамента Правительствующего Сената.
В 1892 году участвовал в комиссии по пересмотру законов о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках.
Был первоприсутствующим сенатором общего собрания кассационных Департаментов, в высшем дисциплинарном присутствии и в уголовном кассационном Департаменте Сената.
В 1917 году имел чин действительного тайного советника. После Февральской революции Временным правительством уволен от должности.Умер 7 мая 1918 года

Награды 
Среди прочих государственных наград, удостоен Ордена Святого Владимира 1 степени.

Семья 
 жена - Желеховская Мария Ивановна (1846  — 4 июня 1919, Петроград; урожд. Балк) — литератор
 дочь - Лидия Владиславовна Желиховская (род. 15 сентября 1885—1940-ые гг) — духовная дочь В. А. Богданова, участница крестного хода вокруг Московского Кремля в 1941 г.

Адрес в Санкт-Петербурге 
г. Санкт-Петербург Поварской переулок дом 8, позже дом 1.

Литература

Ссылки 
 http://greatrussianpeople.ru/info5404.html

Примечания 

Выпускники Императорского училища правоведения
Юристы Российской империи
Действительные тайные советники
Сенаторы Российской империи
Прокуроры Российской империи
Умершие в XX веке